Тигода — станция на линии Волховстрой — Чудово Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

Пригородное сообщение 
Через станцию с остановкой по ней проходит электропоезд ср,сб,вс Волховстрой-1 - Чудово-1, пн,вт,чт,пт - станция является конечной

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 102.

Примечания 

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киришского района